Marc Seguin peut désigner :
 Marc Seguin (1786-1875), entrepreneur (draperie, pont suspendu, chemin de fer) et inventeur de la chaudière tubulaire ;
 Marc Séguin (1970-), peintre canadien-français.